Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

В состав Ивановской области входят 6 городских округов, 11 городов районного подчинения, 14 посёлков городского типа, 149 сельских администраций, 2998 сельских населённых пунктов.

Динамика численности населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Национальный состав населения области по данным переписей населения 1959—2010 гг.:

Населённые пункты 
Ниже представлен список населённых пунктов Ивановской области с указанием муниципальных районов, в которых они находятся.
 
Города областного подчинения

Города районного подчинения

Посёлки городского типа

Сельские населённые пункты численностью населения более одной тысячи человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Ивановская область